Tom Chambers ou Thomas Chambers peut faire référence à :

 Thomas Chambers (1724-1789), graveur ;
 Thomas Chambers (1808-1869), peintre ;
 Tom Chambers (1959-), ancien joueur de basket-ball.